Farnborough kan betrekking hebben op verschillende plaatsen in Engeland, vooral
 Farnborough (Hampshire)

Andere plaatsen
 Farnborough (Londen), London Borough of Bromley (voorheen Graafschap Kent)
 Farnborough (Berkshire)
 Farnborough (Oxfordshire)
 Farnborough (Warwickshire)

Vernoemd
 Farnborough Airport van Farnborough (Hampshire)
 Farnborough Institute of Aviation Medicine met centrifuge, voormalig RAF Institute of Aviation Medicine in Farnborough (Hampshire), sinds 1998 RAF Centre of Aviation Medicine bij RAF Henlow, Bedfordshire